Türkiye 1. Ligi 2003/04 was het zesenveertigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
Het zesenveertigste seizoen van de Süper Lig werd gespeeld tussen 8 augustus 2003 en 15 mei 2004.

In de niet aflatende strijd om sterren op het clubtenue veroverde Fenerbahçe SK - met o.a. de Nederlander Pierre van Hooijdonk in de gelederen - z'n derde ster oftewel z'n vijftiende titel, evenveel als de grote concurrent aan gene zijde van de Bosporus. Halverwege het seizoen had het daar bepaald nog niet naar uitgezien: regerend landskampioen Beşiktaş JK had halverwege het seizoen 43 punten (uit 17 duels), Fenerbahçe SK slechts 32 (uit 16 duels). Fenerbahçe SK - Çaykur Rizespor was in 1-1 geëindigd, maar na protesten kreeg de thuisploeg het voor elkaar dat de wedstrijd overgespeeld mocht worden; de nieuwe ontmoeting eindigde in 4-1. Op 25 januari 2004 gebeurde er echter iets wat nog veel meer invloed op een eerlijk competitieverloop zou hebben: in de eerste wedstrijd na de winterstop, Beşiktaş JK - Samsunspor, trakteerde scheidsrechter Cem Papila de thuisploeg op vijf rode kaarten. De wedstrijd werd in de 84ste minuut gestaakt en de stand op dat moment, 1-4, werd door de Turkse voetbalbond veranderd in een reglementaire 0-4-eindstand.

Fatih Terim had na zijn terugkeer Galatasaray SK niet meer de gewenste successen kunnen bezorgen (de ploeg werd zesde, hetgeen een jaar zonder Europees voetbal inhield) en werd dus voor het eerst in zijn carrière ontslagen. Zijn opvolger, die het honderdjarig bestaan van de club in 2005 luister moest bijzetten met een titel, werd oud-speler Gheorghe Hagi.

Trabzonspor veroverde zijn zevende beker, maar omdat de ploeg zich tevens geplaatst had voor de voorronden van de Champions League, mocht verliezend bekerfinalist Gençlerbirliği SK een seizoen later deelnemen aan de UEFA-cup.

Onderin degradeerden Adanaspor en twee van de betrokken clubs bij het - al dan niet vermeende - matchfixing-schandaal van een seizoen eerder: Bursaspor en Elazığspor. Konyaspor en Çaykur Rizespor bekroonden hun terugkeer in de Süper Lig met een 11de resp. 14de plek op de ranglijst. De derde promovendus, Akçaabat Sebatspor, was de zestigste nieuweling in de Süper Lig sinds de oprichting daarvan in Süper Lig 1959 en is een van de drie Süper Lig-clubs die niet uit een van de 81 Turkse provinciehoofdsteden komt; Akçaabat Sebatspor kwam dit seizoen terecht op de 13e plaats.

Ook in de 1. Lig vonden ongehoorde toestanden plaats: voor het eerst in de geschiedenis zou Kayseri Erciyesspor het eind van dit seizoen naar de Süper Lig promoveren. Op aandringen van het stadsbestuur van de stad Kayseri, dat liever zag dat de tot dan toe beste club van deze stad in de Süper Lig speelde, besloten Kayserispor en Kayseri Erciyesspor na het eind van het seizoen (op 9 juli 2004) om met elkaar de naam, de clubkleuren en het logo te ruilen. Kayserispor heette dus voortaan Kayseri Erciyesspor en bleef - vooralsnog - in de 1. Lig; het voormalige Kayseri Erciyesspor zou volgend seizoen onder de naam Kayserispor deelnemen aan de Süper Lig.

Kaart

Eindstand 2003/04

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten; O. Res. = Onderling resultaat

Resultaten 2003/04

† De wedstrijd was in de 84ste minuut gestaakt omdat er nog maar zes spelers van Beşiktaş JK op het veld stonden; de 1-4-stand van dat moment werd omgezet in een reglementaire 0-4-eindstand.

° Na protesten van Fenerbahçe SK werd de wedstrijd (oorspronkelijke eindstand 1-1) overgespeeld.

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Konyaspor (nummer 1 1. Lig 2002/03)
 Çaykur Rizespor (nummer 2 1. Lig 2002/03)
 Akçaabat Sebatspor (nummer 3 1. Lig 2002/03)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Altay SK (nummer 16 Süper Lig 2002/03)
 Göztepe SK (nummer 17 Süper Lig 2002/03)
 Kocaelispor (nummer 18 Süper Lig 2002/03)

Topscorers 2003/04

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2003/04